De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1977 werd in het weekend van 8 en 9 januari 1977 gehouden in het Sportcentrum IJsstadion Drenthe in Assen. Kampioenen werden Sijtje van der Lende en Hans van Helden.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1977
Langebaanschaatsen in 1977
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe